Craniolaria är ett släkte av martyniaväxter. Craniolaria ingår i familjen martyniaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Martyniaväxter
Craniolaria